

Patronyme 
Barrère est un nom de famille très répandu dans le Sud-Ouest de la France (Aquitaine et Midi-Pyrénées). Il est notamment porté par :

 Adrien Barrère (nom d'artiste d'Adrien Baneux), affichiste et un peintre français ;
 Alain Barrère (1910–1995), économiste et universitaire français ;
 Anne Barrère, productrice de télévision française ;
 Anne Barrère, sociologue de l'éducation ;
 Camille Barrère (1851-1940), diplomate français ;
 Émile Barrère, peintre français du  ;
 Georges Barrère (1876-1944), flûtiste français ;
 Grégoire Barrère, tennisman français ;
 Igor Barrère, (1931-2001), médecin et journaliste français ;
 Jean Barrère, acteur français ;
 Jean-Bertrand Marie Barrère (1914-1985) ;
 Jean Louis Barrère (?-1778), peintre français ;
 Laurence Barrère (1966-), joueuse française de water-polo ;
 Loïc Barrère, scénariste et réalisateur français ;
 Marie Barrère-Affre, (1885-1954), romancière française ;
 Paul Barrère (1905-1978), joueur de rugby à XV français ;
 .

Voir aussi 
 Paul Barrere (1948-2019), guitariste américain
 Bertrand Barère de Vieuzac, (1755-1841), homme politique, révolutionnaire régicide et juriste français

Autre 
 Barrere, un violon du luthier Antonio Stradivari

Références 

Barrere